Campo Carabobo puede referirse a:

 Campo Carabobo, localidad venezolana ubicada en el estado Carabobo, contiene una serie de monumentos construidos en la localidad para recordar la batalla de Carabobo.
 Campo Carabobo, pozo petrolero ubicado dentro de la Faja del Orinoco en Venezuela.